Хохітва, стрепет (Tetrax tetrax) — птах родини Дрохвові (Otidae).
 Хохітва — село в Україні, Богуславського району Київської області.